Кикос может означать:

 Кикос — советский рисованный мультипликационный фильм режиссёра Роберта Саакянца, снятый по мотивам одноимённой сказки Ованеса Туманяна в 1979 году.
 Кикос — советский короткометражный художественный фильм режиссёра Патвакана Бархударяна, снятый в 1931 году.
 Кикос — состояние бреда, обычно вызванное переутомлением. Может характеризоваться как ответная реакция мозга на повышенную психологическую нагрузку, а также конец, крах, провал.